Мукачево — топоним:

 Мукачево — город областного подчинения в Закарпатской области Украины, административный центр Мукачевского района.
 Мукачево — деревня в Башкортостане.